Эта статья содержит информацию о первом раунде Кубка УЕФА 2005/06.

В первом раунде принимали участие 80 клубов, определявших в парных встречах участников группового этапа: 31 победитель квалификации, 3 победителя Кубка Интертото, 30 клубов, стартующих с данной стадии турнира, и 16 команд, проигравших в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 29 августа 2005 года в Монако. Все клубы были разделены на «сеяных» и «несеяных», в зависимости от своего еврокубкового коэффициента.

Результаты матчей 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Кубок УЕФА 2005/2006